Петрето-Биккизано:

 Петрето-Биккизано — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. 
 Петрето-Биккизано — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.